Den Namen Unteres Tor tragen

 Unteres Tor (Abenberg)
 Unteres Tor (Aichach)
 Unteres Tor (Allersberg)

 ein Tor im Schloss Bad Homburg
 Unteres Tor (Frickenhausen am Main)

 Unteres Tor (Merkendorf)
 Unteres Tor (Mindelheim)
 das Talburgtor in München

 das Untere Tor in Schwäbisch Gmünd

Siehe auch: 
Untertor